The Treasures Within Hearts – pierwszy album studyjny fińskiego zespołu Entwine, wydany w 1999 roku przez Spikefarm Records.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy Spinefarm Records
Albumy muzyczne wydane w roku 1999
Albumy Entwine